Jastor steht für:

 den Findling Jastor in Sassnitz
 eine Eissporthalle in Jastrzębie-Zdrój, siehe Jastor (Eissporthalle)